Алекса́ндр Алекса́ндрович Сизо́в:
 Сизов, Александр Александрович (1913—1972) — советский государственный деятель, председатель исполкома Ленгорсовета, Герой Социалистического Труда.
 Сизов, Александр Александрович (род. 1948) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы в 1999—2007 гг.